Пе́рвый Ольхо́вский тупи́к — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе от Ольховской улицы.

Происхождение названия 
Ранее назывался Большой Ольховецкий переулок. Этот переулок в XIX веке был пересечён полотном Московско-Рязанской железной дороги. Часть его превратилась в тупик, а другая часть на некоторое время унаследовала старое название (ныне Давыдовский переулок). Номерную приставку тупик получил в 1928 году после появления просто Ольховского тупика.

Описание 
1-й Ольховский тупик начинается слева от Ольховской улицы и проходит на север, заканчивается тупиком в городской застройке недалеко от железнодорожной линии Казанского направления.

Здания и сооружения 
 № 8А — Московско-Рязанская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Московско-Рязанского отделения.

См.также 
 Ольховская улица
 Ольховский тупик

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы